Села:
 Новоганнівка — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Новоганнівка — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Новоганнівка — Луганська область, Краснодонський район